„О, Уганда, страна на красотата“ е името на угандския национален химн. Той е написан през юли 1960 г. от Джордж Уилберфорс Какома.

Текст

Източници 

Уганда
Национални символи на Уганда
Угандска музика
Угандска литература